Seethal ist der Name folgender Orte:

 Seethal (Landshut), Ortsteil der kreisfreien Stadt Landshut, Bayern
 Seethal (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Seethal (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Seethal (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Seethal (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Seethal (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee, Landkreis Traunstein, Bayern

 Seethal (Gemeinde Fischlham), Ortsteil von Fischlham, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Seetal (Begriffsklärung)